

Тукаєво — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Тукаєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Тукаєво — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Тукаєво — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Тукаєво — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Токаєво
 Тугаєво
 Тукай